Селецкий сельсовет () — административная единица на территории Берёзовского района Брестской области Белоруссии. Образован в 1941 году. Административный центр — агрогородок Селец.

Состав 
В состав сельсовета входят 2 агрогородка и 13 деревень:

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Берёзовский райисполком

Сельсоветы Берёзовского района (Брестская область)